Alonso de Zamora puede referirse:
al benedictino Fray Alonso de Zamora, pintor activo a finales del s. XV y principios del XVI en el monasterio de San Salvador de Oña.
a Alonso o Alfonso de Arcos o Alfonso de Zamora (1476-1544) hebraísta, talmudista, teólogo, traductor y escritor judeoconverso español.
al dominico Fray Alonso de Zamora (1635-1717), autor de la Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada (1701)